LOS, ou Los, ou LoS peut faire référence à :

Science et technologie 

 Durée d'hospitalisation, durée d'un épisode d'hospitalisation
 Niveau de service, la mesure utilisée par les ingénieurs de la circulation
 Niveau de signification, une mesure de la signification statistique
 Ligne de vue (homonymie)
 LineageOS, un système d'exploitation gratuit et open source pour smartphones et tablettes
 Perte de signal
 Délavé
 Fin du pass (vol spatial)
 Perte de signification, effet indésirable dans les calculs utilisant l'arithmétique à virgule flottante

Médecine et biologie 

 Lipooligosaccharide, un lipopolysaccharide bactérien de faible poids moléculaire
 Sphincter inférieur de l'œsophage

Arts et divertissements 

 The Land of Stories, série de romans pour enfants de Chris Colfer
 Los, ou Crimson King, un personnage des romans de Stephen King
 Los (groupe), groupe de rock indépendant britannique de 2008 à 2011
 Los (Blake), personnage du poème de William Blake
 Los (rappeur) (né en 1982), nom de scène du rappeur américain Carlos Coleman
 "Los", une chanson de l'album de Rammstein Reise, Reise
 Los, ou 'Legion of Skanks', est un podcast comique sur le Gas Digital Network.

Jeux et sports 

 Ligne de mêlée, dans le football américain
 Lucas Oil Stadium, Indianapolis, Indiana, domicile de l'équipe de football des Colts d'Indianapolis

Emplacement 

 Îles de Los, Guinée
 Los, Suède
 Łoś, Province de Mazovie, Pologne
 Los, cratère sur Mars

Entreprise 

 LOS US, fournisseur d'électricité norvégien et filiale d'Agder Energi

Armes 

 PZL.37 o, bombardier polonais
 Los (Лось), fusil de chasse soviétique

Autres utilisations 

 Los (nom de famille)
 Loi relative aux opérations spatiales
 Droit de la mer (en anglais : Law of the sea)
 London Oratory School, une école secondaire catholique à Fulham, Londres; communément appelé l'Oratoire
 Southern League, groupe néo-confédéré
 los, code ISO 639 pour la langue Loniu Papouasie-Nouvelle-Guinée
 los, identifiant espagnol
 los, un pronom espagnol
 LOS, code IATA pour Murtala Muhammed International Airport à Lagos, Nigeria
 LOS, National Railway code pour Gare de Lostwithiel à Cornwall, Angleterre